Леонид Черкесов:
 Черкесов, Леонид Васильевич (1933—2016) — советский и украинский учёный-геофизик.
 Черкесов, Леонид Ильич (род. 1966) — российский государственный и муниципальный деятель, депутат Государственной думы VII созыва.